Arad (comitaat), het voormalige Hongaarse comitaat 
Arad (Israël), een stad in Israël
Arad (Roemenië), een stad in West-Roemenië
Arad (Bahrein), een plaats in Bahrein 
Arad en Maya, een Nederlandse stripreeks
Arad (stripfiguur), een personage uit deze reeks
Arad (district), een Roemeens district (județ)
UT Arad, de voetbalclub van de Roemeense stad Arad